Laurêncio - elemento químico
 Laurêncio (homem claríssimo) - homem claríssimo romano
 Laurêncio (homem perfeitíssimo) - homem perfeitíssimo romano
 Laurêncio (Ravena) - homem espectável bizantino
 Laurêncio (homem espectável) - homem espectável bizantino
 Laurêncio (prefeito pretoriano) - oficial bizantino
 Laurêncio (comandante militar) - comandante militar romano
 Laurêncio (conde da fortuna privada) - conde bizantino
 Laurêncio (século VI) - homem claríssimo bizantino
 Laurêncio (palatino) - palatino romano
 Laurêncio (monetário) - monetário bizantino
 Laurêncio (médico) - médico bizantino
 Laurêncio (padre) - padre romano
 Laurêncio (advogado) - advogado bizantino
 Laurêncio de Bizâncio - bispo de Bizâncio
 Laurêncio (conde) - conde visigótico
 Laurêncio (morto em 530/533) - homem espectável romano
 Laurêncio (excetor) - excetor romano
 Laurêncio (homem ilustre) - homem ilustre bizantino